

Geografia 
 Santa Restituta, frazione del comune di Avigliano Umbro (TR).
 Santa Restituta, frazione del comune di San Vincenzo Valle Roveto (provincia dell'Aquila).

Santi e beati 
 Santa Restituta d'Africa (†304), originaria di Teniza (l'attuale Biserta), martire nordafricana, patrona di Lacco Ameno d'Ischia (NA) e Oricola (AQ), celebrata il 17 maggio.
 Santa Restituta di Sora (†275), martire in Sora, celebrata il 27 maggio;
 Beata Restituta Kafka (†1943), al secolo Elena, suora francescana della Carità Cristiana ceca, martire del nazismo a Vienna, celebrata il 30 marzo.

Edifici di culto 
 Chiesa di Santa Restituta a Sora, dedicata a Santa Restituta martire;
 Chiesa di Sant'Antonio e Santa Restituta a Carnello, dedicata a Santa Restituta martire;
 Chiesa di Santa Restituta di Morrea Inferiore (San Vincenzo Valle Roveto), dedicata a Santa Restituta martire;
 Basilica di Santa Restituta in Napoli, dedicata a Santa Restituta d'Africa.
 Basilica di Santa Maria Nuova, in Abbiategrasso, dove i suoi resti sono conservati in una teca.